Javier Muñoz – calciatore argentino
 Javier Muñoz – attore e cantante statunitense
 Javier Muñoz – calciatore spagnolo